Уммендорф:

 Уммендорф — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Уммендорф — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.